In Spanien bezeichnete bis zum Jahr 2000 der erste bzw. die ersten beiden Buchstaben des Kfz-Kennzeichens die Provinz, in der das Fahrzeug erstmals zugelassen wurde (beispielsweise A 5678 FG für ein Fahrzeug aus Alicante [wegen des ersten Buchstabens A]). Die Kennzeichen waren und sind auch weiterhin wie die heutigen fahrzeuggebunden. Sie verbleiben somit bei einem Verkauf oder Umzug in eine andere Provinz am Fahrzeug.

Bis 1971 

Bis 1971 folgte dem Unterscheidungszeichen eine bis zu sechsstellige Zahl. Seitdem wurden Kennzeichen mit einem oder zwei Buchstaben am Ende ausgeteilt. Bei diesen neueren Kennzeichen war die Nummer nur noch vierstellig.

Anhängerkennzeichen 

Die Kennzeichen für Anhänger waren dort zusätzlich zu denen des jeweiligen Zugfahrzeugs angebracht. Sie waren rot mit schwarzer Schrift und enthielten nach dem Unterscheidungszeichen eine fünfstellige Zahl, die immer mindestens den Buchstaben R für Remolques (deutsch: Anhänger) und eine führende 0 (außer in den Provinzen Barcelona, Madrid und Valencia) trug.

Liste 

Die folgende Tabelle gibt die Kennungen der Provinzen, die zuletzt ausgegebene höchste Nummer der jeweiligen Provinz am 6. Oktober 1971 (Ende des reinen Ziffernsystems), die höchste Kennung der jeweiligen Provinz am 17. September 2000 und die höchste Kennung der Anhängerkennzeichen mit dem Schlussbuchstaben R für Remolques (deutsch: Anhänger) schon vor dem Stichtag im Jahr 2000 an:

Bei der Einführung dieses Kennzeichensystems wurden bestimmten Provinzen die folgenden zwei- und dreibuchstabigen Unterscheidungszeichen zugewiesen, die in den Fußnoten vermerkt sind:

1 ALB stand für Albacete.
2 CAC stand für Caceres.
3 CAS stand für Castellón.
4 IB stand für Islas Baleares.
5 M: Bei den Kennzeichen mit sechs Stellen waren diejenigen mit einer 0 an der dritten Stelle (z. B. M 170349) den Fahrzeugen der US-amerikanischen Streitkräfte in Spanien vorbehalten.
6 PA stand für Navarra (Pamplona).
7 SEG stand für Segovia.
8 TER stand für Teruel.
9 TE stand für Tenerife.

Zudem wurden die folgenden dreibuchstabigen Unterscheidungszeichen in Gebrauch genommen:

SHA für die Spanische Sahara (El Aaiun)
TEG für das Spanische Territorium Guinea

Siehe auch 

Kfz-Kennzeichen (Spanien)

Quellen 

Kraftfahrzeugkennzeichen (Spanien)
Öffentliche Verwaltung (Spanien)